est un nom porté par plusieurs souverains.

  dit le Catholique (mort en 757), roi des Asturies de 739 à 757 ;
  dit le Batailleur (v.1073-1134), roi d'Aragon et de Navarre de 1104 à 1134 ;
  dit Jourdain (1103-1148), comte de Toulouse de 1112 à 1148 ;
  (1109-1185), roi de Portugal de 1139 à 1185 ;
  (1152-1196), roi d'Aragon sous le nom de  d'Aragon, et comte de Provence sous le nom de  de Provence de 1168 à 1196 ;
 Alphonse  (1457-1543), deuxième monarque chrétien du royaume du Kongo ;
  (1476-1534), duc de Ferrare, de Modène et de Reggio;
  dit le Magnanime  (1394-1458), roi d'Aragon sous le nom d' d'Aragon et roi de Sicile sous le nom de  de Sicile de 1416 à 1458 ;
  (1456-v.1542), roi du peuple Kongo de 1505 à 1507 ;
  (1377-1461), fils bâtard du roi  de Portugal, premier duc de Bragance.

Prétendants
 (du royaume des Deux-Siciles, 1894–1934) est aussi le nom royal donné par les monarchistes siciliens au prince Alphonse des Deux-Siciles (1841–1934), frère du roi .
 (de France et de Navarre, 1936–1941) est aussi le nom royal donné par les légitimistes français au prince Alphonse de Bourbon (1886–1941), aîné des descendants du roi .
 (de France et de Navarre, 1931–1936) est aussi le nom royal donné par certains légitimistes français (dont Paul Watrin) au prince Alphonse-Charles de Bourbon (1849–1936), aîné des descendants du roi . Néanmoins la plupart des légitimistes français appellent ce prince .

Alphonse I